nawa – część kościoła
 nawa – archaiczne określenie statku, okrętu
 Nawa – oboczne określenie polskiego herbu szlacheckiego Łodzia
 Nawa – miasto w Syrii, w muhafazie Dara
 Nawa – wieś w Syrii, w muhafazie Hama
 Nawa – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hims
 Nawa – jednostka administracyjna w Afganistanie

Zobacz też 
 NAWA – Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej